Тилден () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Тилден, Билл (1893—1953) — американский теннисист.
 Тилден, Джеральдин (Джерри) — американская кёрлингистка.
 Тилден, Сэмюэл (1814—1886) — политик эпохи Реконструкции и Монолитного Юга в истории США.

Топоним 
 Тилден — город в штате Небраска, США.
 Тилден — город в штате Техас, США.